Чемпионат Люксембурга по футболу 1965/1966 — 52-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1965/1966
Люксембург
Люксембург
1965 год в Люксембурге
Спорт в Люксембурге в 1966 году